Voice of a Generation è il primo album studio dei Blitz.

Tracce

Note

Collegamenti esterni